Osoby:
 Fritz Koelle – niemiecki rzeźbiarz
 Heinz Hermann Koelle – niemiecki technik
 Sigismund Wilhelm Koelle – niemiecki misjonarz

Zobacz też:
 Kölle